Бобчев може да се отнася за:
 Никола Бобчев (1863-1938), български филолог
 Стефан Бобчев (1853-1940), български юрист и политик